Adrián Fuentes Fidalgo (n. 1987), cestista spagnolo
Adrián Fuentes González (n. 1996), calciatore spagnolo